Pierwszy rząd Deana Barrowa
 Drugi rząd Deana Barrowa
 Trzeci rząd Deana Barrowa